O Clube Monte Líbano, é um clube da cidade de Belém do Pará, situado no bairro do Marco em uma área de 22.000 metros quadrados, foi fundado em 12 de Setembro de 1946.  hoje tem cerca de 1.200 associados.

Clubes do Brasil
Construções de Belém (Pará)
1946 no Pará
Década de 1940 no Brasil